Zustellung bezeichnet:
 Die Bekanntgabe eines Schriftstückes an einen bestimmten Adressaten in einer bestimmten, gesetzlich vorgeschriebenen Form:
 Zustellung (Deutschland)
 Zustellung (Österreich), siehe auch: Duale Zustellung
 Briefzustellung, die Zustellung von Postsendungen
 die Tätigkeit von Zustellern
 die Schnitttiefe beim Zerspanen

Siehe auch:

 Verteilung (Begriffsklärung)